Jokinen est un patronyme porté notamment par :

 Antti Jokinen (1968-), auteur de vidéo-clip et réalisateur finlandais ;
 Johan Jokinen (1990-), pilote automobile danois ;
 Juho Jokinen (1986-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Jussi Jokinen (1983 -), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Markku Jokinen (1959-), militant sourd au niveau mondial et ancien président de la Fédération mondiale des sourds ;
 Kaisa Jokinen (1983-), joueuse finlandaise de volley-ball ;
 Olli Jokinen (1978-), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Seppo Jokinen (1949-), écrivain auteur de romans policiers finlandais.

Homonymie de patronyme